Солнечная обсерватория «Большой Медведь» — солнечная астрономическая обсерватория, основанная в 1969 году на северном побережье озера Биг-Бэр, Калифорния, США. Управление обсерваторией осуществляет :en:New Jersey Institute of Technology. Внесена в Список кодов обсерваторий под номер G77 и названием «Озеро Балдуин» («Baldwin Lake»).

Руководители обсерватории 
 :en:Harold Zirin — основатель и первый руководитель обсерватории

История обсерватории 
Обсерватория была основана в 1969 году КалТехом под руководством профессора Harold Zirin. Место обсерватории было выбрано около северного берега высокогорного озера, где атмосферная турбуленция сведена до минимальных значений, что позволяет добиться максимального качества изображений. В 1997 году руководство обсерваторией перешло Институту Технологий из Нью-Джерси. Финансирование работы обсерватории поступает из НАСА, Национального научного фонда, ВВС США и других учреждений.

Инструменты обсерватории 
 65-см вакуумный рефлектор
 25-см вакуумный рефрактор
 20-см телескоп полного диска Солнца (поле зрения 40 угл. минут)
 В январе 2009 года все три телескопа были заменены одним 1.6-м телескопом.

Направления исследований 
 Физика Солнца
 Гелиосейсмология

Основные достижения 
 465 астрометрических измерений опубликовано с 2005 по 2007 года
 Участие в международной группе наблюдений сейсмических процессов на поверхности Солнца (Global Oscillation Network Group)

Известные сотрудники 
 :en:Philip R. Goode

Адрес обсерватории 
 Big Bear Solar Observatory, 40836 North Shore Lane, Big Bear City, CA 92314
 Телефон: +1 (909) 866-5791

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Примечания

Ссылки 
 Big Bear Solar Telescope (новый телескоп)
 Big Bear Solar Observatory, Clear Sky Chart

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Baldwin Lake»
 Поиск по слову «Big Bear Solar Observatory»

 

Большой Медведь
Здания и сооружения, построенные в 1969 году в США
Астрономические обсерватории по алфавиту
1969 год в Калифорнии
Сан-Бернардино (округ)